Намиб је пустиња у Африци, а може се односити и на:

 Намиб, град у Анголи
 Намиб, провинцију у Анголи